Dasho Jigme Palden Dorji (1919 - 6 de abril de 1964) fue un político de Bután,  Primer Ministro de Bután.

Miembro de la familia Dorji y por matrimonio fue también miembro de la Casa Real de Wangchuck. Cercano a Jigme Dorji Wangchuck, acompañó al futuro rey cuando vivió en el Reino Unido en 1950.

Nombrado ministro jefe (Gongzim) en 1952, se convirtió en el primero en ostentar el título de Primer Ministro de Bután (Lyonchen). Esto siguió a la mejora del antiguo régimen en el año 1958 como parte de una serie más amplia de reformas propuestas por Jigme Dorji Wangchuck. Como cuñado del Rey Dragón de Bután ayudó a impulsar las políticas de modernización del reino. Sin embargo, sus reformas causaron molestias tanto a los militares como a las instituciones religiosas, llevando a un cabo un plan para asesinarlo el 6 de abril de 1964. El Brigadier Bahadur Namgyal (casado con Ashi Rinzinmo), jefe del Real Ejército de Bután, fue uno de los ejecutados por el complot de asesinato, el 17 de abril de 1964.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Mahendra (Reino de Nepal, 02/05/1956).

Ancestros

Referencias 

Primeros ministros de Bután
Políticos de Bután
Butaneses del siglo XX